RAD50 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 312 амінокислот, а молекулярна маса — 153 892.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, клітинний цикл, пошкодження ДНК, репарація ДНК, мейоз, ацетилювання, альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

АТФази